Larchamp kan syfta på:
 Larchamp, Mayenne
 Larchamp, Orne